Amerikai Egyesült Államok
San Marcos (Kalifornia)
San Marcos (Texas)
San Marcos (folyó)
 Guatemala
San Marcos (Guatemala)
 Nicaragua
San Marcos (Nicaragua)
San Marcos megye